William Addison ist der Name folgender Personen:

* William Addison (Schachspieler) (1933–2008), US-amerikanischer Schachspieler 
 William Addison, 4. Viscount Addison (* 1945), britischer Viscount